Bartonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bartonville (Alabama)
 Bartonville (Illinois)
 Bartonville (Missouri)
 Bartonville (Texas)

Siehe auch:
 Bartonsville